Kutang steht für
 Manaslu, ein Achttausender im Nepal
 Kutang (Sprache), auch Kutang-Ghale, eine tibetobirmanische Sprache im Nepal
 Ku Tang, ein historisches chinesisches Blasidiophon